Эльген — топоним России:

Реки
 Эльген (приток Колымы) (в верховье Правый Эльген) — в Среднеканском городском округе Магаданской области.
 Средний Эльген — приток Эльгена.
 Левый Эльген — приток Эльгена.
 Эльген (приток Таскана) — в Ягоднинском районе Магаданской области; на реке расположен посёлок Эльген.
 Эльген (нижний приток Буюнды) (в верховье Левый Эльген) — в Среднеканском городском округе Магаданской области.
 Правый Эльген — приток Эльгена.
 Эльген (верхний приток Буюнды) — в Ольском и Хасынском городских округах Магаданской области.
 Эльген (приток Кеньеличи) — в Охотском районе Хабаровского края.

Другое
 Эльген — село в Ягоднинском районе Магаданской области, на реках Эльген и Таскан.
 Эльген-Уголь — посёлок в Среднеканском районе Магаданской области, на реке Средний Эльген.
 Эльгенское лагерное отделение — лагерное подразделение, действовавшее в посёлке Эльген.
 Эльген — сопка в Магаданской области, к востоку от посёлка Эльген.